Чилоэчес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 44,052 км². Население — 2961 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары